Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987) – politico, critico e storico dell'arte italiano
 Gabriele Ragghianti (...) – contrabbassista classico italiano
 Giuliano Ragghianti (1923) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Ippolito Ragghianti (1865-1894) – violinista italiano